The Last of Us, или Last of Us, или сокр. TLoU () может означать:

Компьютерные игры 
 The Last of Us — серия компьютерных игр в жанре action-adventure с элементами survival horror и стелс-экшена, разработанная американской компанией Naughty Dog.
 The Last of Us — первая часть серии The Last of Us; была выпущена американской компанией Naughty Dog эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 3 в 2013 году.
 The Last of Us: Left Behind — компьютерная игра выпущенная в 2014 году; является сюжетным дополнением к игре The Last of Us для игровых платформ PlayStation 3 и PlayStation 4.
 The Last of Us Remastered — компьютерная игра выпущенная в 2014 году; является обновлённой и усовершенствованной версией игры The Last of Us эксклюзивно для игровой консоли PlayStation 4.
 The Last of Us Part II — компьютерная игра выпущенная в 2020 году; является второй частью серии The Last of Us и её прямым продолжением.
 The Last of Us Part I — компьютерная игра выпущенная в 2022 году; является ремейком игры The Last of Us.

Фильмы и телесериалы 
 The Last of Us — художественный фильм тунисского режиссёра Аллы Эддина Слима, вышедший в 2016 году.
 The Last of Us — американский телесериал по мотивам серии компьютерных игр The Last of Us.

Прочее 
 The Last of Us: American Dreams — серия комиксов, основанная на компьютерной игре The Last of Us.
 The Last of Us: One Night Live — театральная постановка по мотивам компьютерной игры The Last of Us от студии Naughty Dog.